Synaphobranchus är ett släkte av fiskar. Synaphobranchus ingår i familjen Synaphobranchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Synaphobranchus